Edward Anthony Sadowski (1917-1990), cestista statunitense
 Edward Marion Sadowski (1915-1992), cestista statunitense